Переу́лок Дунае́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Дунаевского (до 1957 г. 2-й Новомичуринский) — исчезнувшая улица в Липецке.
 Переулок Дунаевского  — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Переулок Дунаевского — улица в Николаеве.
 В Одессе:
 1-й переулок Дунаевского.
 2-й переулок Дунаевского.

См. также